Mahou peut désigner :
 les Mahous, groupe ethnique de la Côte d'Ivoire ;
 le mahou, langue des Mahous ;
 la Mahou, une marque de bière espagnole ;
 Mahou, une commune du Mali.

Patronymes 
 Mahou, chef des Medjaÿ à Akhetaton ;
 Mahou, vizir sous .